Ден Клутьє — канадський хокеїст, воротар.
 Жиль Клутьє — канадський фізик, ректор Монреальського університету, компаньйон ордена Канади.
 Жорж Клутьє — канадський гравець в лакрос, чемпіон Олімпійських ігор-1908.
 Реаль Клутьє — канадський хокеїст, грав на позиції крайнього нападника.
 Сюзанна Клутьє (; 1923—2003) — канадська кіноакторка.
 T. J. Клутьє — професійний гравець в покер, володар шести браслетів Світової серії.